Полдінг (округ, Джорджія)
 Полдінґ (округ, Огайо)